Mario Kart peut faire référence à :

Super Mario Kart (SNES, 1992)
Mario Kart Arcade GP (Arcade, 2005)